Стодеревская:

 Стодеревская — станица Курского района Ставропольского края.
 Стодеревская — железнодорожная станция Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги.